Le qualificazioni del singolare femminile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Anastasija Pavljučenkova (ultimo turno)
 Jaroslava Švedova (Qualificata)
 Yanina Wickmayer (Qualificata)
 Tathiana Garbin (ultimo turno)
 Jarmila Groth (primo turno)
 Ol'ga Govorcova (Qualificata)
 Julie Coin (primo turno)
 Ayumi Morita (Qualificata)

 Shahar Peer (ultimo turno)
 Kateryna Bondarenko (Qualificata)
 Shenay Perry (primo turno)
 Melanie Oudin (Qualificata)
 Urszula Radwańska (Qualificata)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Tatjana Maria (Qualificata)
 Jill Craybas (primo turno)

Qualificati 

 Tatjana Maria
 Jaroslava Švedova
 Yanina Wickmayer
 Kateryna Bondarenko

 Melanie Oudin
 Ol'ga Govorcova
 Urszula Radwańska
 Ayumi Morita

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009
WTA Tour 2009